Купер има више значења:
 Округ Купер (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Купер (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Купер (компанија)

 Доминик Купер, британски филмски, телевизијски и позоришни глумац
 Алис Купер, амерички музичар
 Бредли Купер, амерички глумац и продуцент
 Гари Купер, амерички глумац
 Квејд Купер, аустралијски рагбиста
 Крис Купер, амерички глумац
 Сузан Купер, британска књижевница